Seznam švýcarských obcí obsahuje všechny švýcarské obce. Podle oficiálního registru obcí Švýcarska Federálního statistického úřadu (FSO) bylo k 10. dubnu 2022 ve Švýcarsku 2 145 politických obcí.

Politické obce představují nejnižší úroveň třístupňového státního uspořádání Švýcarska (spolková rada – kanton – obec) a jsou podle kantonálního práva veřejnoprávními korporacemi s vlastní právní subjektivitou.

Odkazy

Reference 

Obce